Чемпионат Нидерландов по футболу 1957—1958 проходил с 25 августа 1957 года по 4 июня 1958 года. Чемпионом в 1-й раз стал Дор Уфенинг Стерк из Утрехта.

Турнирная таблица 

<small>''И — Игр сыграно; П — Побед; Н — Ничьих; П — Поражений; ''ГЗ — Голов забито; ГП — Голов пропущено; РМ — Разница мячей

Матчевая таблица

Бомбардиры 
Лучшим бомбардиром стал нападающий клуба «НАК Бреда» Лео Каньелс, забивший 32 гола.

Ссылки 
 Официальный сайт Эредивизие
 Чемпионат Нидерландов 1957—1958 на официальном сайте Эредивизие

1957/1958
Футбол в Европе в 1957 году
Футбол в Европе в 1958 году
Спорт в Нидерландах в 1957 году
Спорт в Нидерландах в 1958 году